2 miejscowości w Polsce: 
 Mańkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 
 Mańkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Zawidz

Linki zewnętrzne